Termin IRL ima više značenja.

 Irska, bivša oznaka države
 Interno raseljena lica, osobe koje su bile primorane da napuste svoje domove